La DurandCup 2021, è stata la 130ª edizione dell'omonimo torneo, organizzato dall'AIFF.

Stadi

Squadre partecipanti

Allenatori

Fase a gironi

Gruppo A

Classifica

Risultati 

La partita tra CRPF e Indian Air Force è stata annullata a causa di forti piogge e ristagni d'acqua, rendendo il campo inadatto al gioco. Ad entrambe le squadre è stato assegnato un punto ciascuna.

Gruppo B

Classifica

Risultati

Gruppo C

Classifica

Risultati

Gruppo D

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale 

Army Red si è dovuto ritirare dalla partita dei quarti di finale contro Bengaluru United dopo che all'interno della squadra sono stati riscontrati casi positivi di COVID-19.

Semifinale

Finale

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2021
Campionato indiano di calcio